Pongola (auch Phongolo oder uPhongolo, von Zulu uphongolo für ‚Trog‘) bezeichnet:

 Pongola (Stadt), Stadt im Norden von Südafrika
 uPhongolo, Gemeinde in der südafrikanischen Provinz KwaZulu-Natal
 Pongola (Fluss), Fluss in Südafrika
 Pongolapoort-Stausee, Stausee in Südafrika
 (1305) Pongola, Asteroid